С января 2022 года наводнения затронули бо́льшую часть Африки, унеся жизни почти 2 000 человек. Наиболее пострадавшей страной стала Нигерия, где погибло более 610 человек.

Последствия

Ангола 
В декабре наводнения в Анголе унесли жизни двух человек, разрушили пять домов и повредили ещё 238 построек.

Бенин 
Двадцать семь муниципалитетов в Бенине пострадали от наводнения, в результате которого погиб 41 человек и было разрушено более 670 домов.

Камерун 
По состоянию на 20 сентября от наводнения на севере Камеруна пострадали 37 439 человек из 6 662 семей. По меньшей мере 2 человека погибли и около 95 получили ранения. Было повреждено или разрушено 9 413 домов и 88 школ. Также было повреждено около 2394 га посевов, погибло 3019 голов крупного рогатого скота.

Центрально-Африканская Республика 
В Центральноафриканской Республике наводнение затронуло 85 300 человек, 11 человек погибли, было уничтожено более 2 600 домов и 18 500 гектаров посевов, повреждено множество других объектов инфраструктуры и перемещено более 6 000 человек в 176 городах и деревнях в 12 из 17 префектур страны.

Чад 
В августе наводнения затронули 17 000 человек в Чаде, в результате чего было разрушено 1 312 домов. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 229 получили ранения.

Демократическая Республика Конго 
С конца февраля по март в Букаву из-за наводнения погибли не менее 16 человек, в том числе четверо детей. Наводнения в апреле унесли жизни 20 человек, а в мае сообщалось о еще 21 смерти.

Эфиопия 
Около 60 000 человек пострадали от наводнения, в результате которого была повреждена часть инфраструктуры.

Габон 
Связанный с наводнением оползень унёс жизни семи человек недалеко от Либревиля.

Гана 
За два дня проливных дождей многие дома и полицейский участок оказались затоплены паводковыми водами на востоке Ганы.

Кот-д'Ивуар 
В июне 2022 года в Кот-д'Ивуаре произошло самое смертоносное наводнение в истории страны. По меньшей мере 15 человек погибли, в том числе шестеро в результате оползней и 114 получили ранения в Абиджане. Было повреждено около 1 900 домов, пострадало 11 900 человек.

Кения 
Внезапные наводнения заставили сотни семей покинуть свои дома после сильного ливня, который наблюдался в Западной Кении.

Мадагаскар 
18 января в столице Мадагаскара Антананариву произошло наводнение, в результате которого погибли 10 человек. С конца 20 января по февраль циклон Батсирай и тропический шторм Ана разрушили тысячи домов и унесли жизни 179 человек на Мадагаскаре. Циклон Гомбе стал причиной ещё двух смертей.

Малави 
В январе в результате наводнения в Малави рухнули шесть домов и еще 126 были повреждены. Тропический шторм Ана стал причиной 37 смертей в стране, в то время как циклон Гомбе в марте стал причиной ещё семи смертей.

Мали 
В Мопти не менее 550 домов были повреждены паводковыми водами, которые затопили деревни на  высоте.

Мозамбик 
Тропический шторм Ана унёс жизни 20 человек в Мозамбике . В марте циклон Гомбе унёс жизни еще 63 человек и разрушил тысячи домов.

Нигерия 
По меньшей мере 33 из 36 штатов Нигерии пострадали от наводнений. Наводнения унесли жизни по меньшей мере 612 человек. Наводнения также вызвали вспышку холеры, в результате которой погибли еще 64 человека.

Нигер 
По меньшей мере 168 человек погибли в результате наводнения в Нигере с августа. Пострадало более 227 000 человек.

Руанда 
С 1 января по Руанде начались сильные штормы. По состоянию на 27 января погибло 15 человек, ранено 37 человек. Семь из этих погибших и 26 раненых были вызваны ударами молнии.

Сенегал 
По меньшей мере три человека в Дакаре погибли в результате наводнения.

Сьерра-Леоне 
Сообщалось о восьми погибших во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, в результате наводнения и оползней.

Южная Африка 

В январе Восточный Кейп пострадал от наводнения, в результате которого погибли четырнадцать человек, в том числе полицейский, который пытался спасти людей.

В апреле наводнения унесли жизни по меньшей мере 435 человек, в основном в Квазулу-Натале .  Ущерба было нанесено почти на 1,6 миллиарда долларов США.  Более 6 000 домов, в основном плохой постройки, были повреждены или разрушены в результате наводнения.

3 декабря от наводнения пострадала церковь в Йоханнесбурге. Девять человек были найдены мёртвыми, ещё восемь числятся пропавшими без вести.

Судан 
В результате наводнения с августа погибли 134 человека. Паводковые воды повредили более 47 000 домов.

Танзания 
В результате наводнения в Танзании в начале мая погибли пять человек.

Гамбия 
В результате наводнения в Гамбии погибли по меньшей мере 11 человек.

Уганда 
Наводнения в январе унесли жизни 9 человек в районе Кисоро. В августе наводнения в Восточном регионе унесли жизни еще 30 человек.

Примечания 

2022 год в Эфиопии
2022 год в Африке
Наводнения 2022 года
Страницы с непроверенными переводами